Javier Díaz Rodríguez (Móstoles, 17 de julio de 1972), artísticamente conocido como Locus o Locus Amoenus, es un rapero y productor discográfico español, fue miembro del grupo Duo Kie junto a Nerviozzo y a Dj Time.

Biografía 
Antes de formar grupo con Nerviozzo saca su último LP en solitario titulado "Un día más en la vida de un don nadie".

En el 1998 crea junto a Nerviozzo el grupo "Nerviozzo + Locus Amenus", sacando un Single "2000 y pico". Pero un año después a ellos se une Dj Time, cambiándole el nombre al grupo por el de Duo Kie, sacando el LP "La famosa 12/13", que cuenta con la colaboración de Tone.

El segundo LP de Duo Kie implicó un cambio de compañía discográfica hacia EsTaoChungo Records. El nombre de este disco fue "Non freno" y de él cabe destacar colaboraciones de grupos fuera del movimiento Hip-hop como el grupo español de rock Hamlet.

Con un nuevo cambio de compañía discográfica continuó la caída del grupo. En este caso la elegida fue Avoid, pero hasta el último momento estaba planeado su fichaje por Bombas Records, la compañía dirigida por El Chojin. Una vez afincados en su nueva compañía publicaron un maxi titulado "Hoy no", adelanto de su tercer disco "Barroco". Este disco está planteado como una sesión continua de música ya que no hay pausa entre los temas y están enlazados uno tras otro, como hacía Busta Rhymes en sus primeros discos.

Han sacado un LP "21 centímetros" precedido del maxi "En el club con 50 céntimos".

El 30 de enero de 2017, mediante un comunicado en Youtube, Locus explica que abandona la formación de modo definitivo y de forma totalmente irreversible.

Discografía

En solitario 
 "Un día más en la vida de un don nadie" (LP) (EuroStudio17, 1998
 "Mi casa/Mis reglas (LP) (2015)
 Kraken (2017)
 "Locus" (2019)

 Con Dj Flovia  

Flovio y txao txao saludets LPEuroStudio17, [1999]

 Con Duo Kie 
 "2000 y pico" (Maxi) (EuroStudio17, 1999) (Como Nerviozzo + Locus Amenus) "La Famosa 12/13" (LP) (EuroStudio17, 2000)
 "Non Freno" (LP) (Proyecto Hombre Records, 2002)
 "Hoy No" (Maxi) (Avoid, 2004)
 "Barroco" (LP) (Avoid, 2004)
 "En El Club Con 50 Céntimos" (Maxi) (2006)
 "21 Centímetros" (LP) (BoaCor, 2008)
 "De cerebri mortis" (LP) (2011)
 "Inferno" (LP) (Boa, 2013)

Curiosidades
 Fue juez de la semifinal de la Red Bull Batalla de los Gallos en Madrid en los años 2008 y 2009.
 Antes de dedicarse al rap fue luchador amateur en judo y en kick boxing, llegando en esta última disciplina a ser campeón de Madrid en 1994 y 3º de España

 Colaboraciones 
 Con Duo Kie 
 El Puto Coke "El Debut" (1999)
 Alto Pakto "Diamante en bruto" (2004)
 995 "995 IV: Kompetición II" (2004)
 El Chojin "GTA Madrid" (2007)
 Estado Mental "Ahorrate el psicólogo" (2007)
 A3Bandas "De puertas para adentro" (Galería de héroes, 2008)
 El Chojin "Arriba" (2009)
 El Chojin "Rap vs Racismo" (2011)
 Swan Fyahbwoy "lluvia de piedras"                 *Shotta y Mad Division "Hardcore"                  *SFDK & Swan Fyahbwoy "Las de Perder"(2013)

 En solitario 
 El Puto Coke "Vigo Zoo" (1999)

 Como Productor 
 Meko "Zona De Guerra" (2004)
 El Chojín "8Jin" (2005)
 Bako "Gasta Suela" (2005)
 L.E. Flaco "La Especie" (2006)
 Korazón Crudo "El Último Romántico" (2006)
 El Chojín "Striptease" (2007)
 Estado Mental "Ahórrate el Psicólogo" (2007)
 A3Bandas "Galería de Héroes''" (2008)

Véase también 
 Hip hop
 Hip hop en español
 Duo Kie

Enlaces externos 
 Página web de Dúo Kie

Raperos de la Comunidad de Madrid